История почты и почтовых марок Ндзуани (также Анжуана) связана с государственной принадлежностью этого острова, расположенного в Индийском океане у юго-восточного побережья Африки по соседству с Мадагаскаром и входящего в группу островов Коморского архипелага. В конце XIX века и большую часть XX века остров принадлежал Франции. Всего для почтовых нужд Анжуана за время его колониальной зависимости от Франции было выпущено 19 почтовых марок.

Французский протекторат

Султанат Анжуан 
Анжуан был захвачен Францией в 1886 году и получил статус султаната под французским протекторатом. В 1892 году здесь было открыто первое почтовое отделение, которое находилось в Муцамуду.

В 1892 году был выпущен французский омнибусный выпуск почтовых марок . Это были знаки почтовой оплаты французского колониального типа, включая марки, специально предназначенные для обращения на острове Анжуан. На марках имелись надписи:  («Французская республика. Колонии»),  («Почта») и  («Султанат Анжуан»). Данные марки имели хождение до 1908 года.

Французский Мадагаскар 
В 1908 году Анжуан был присоединён к французской колонии Мадагаскар. В 1911—1950 годах на острове употреблялись почтовые марки Мадагаскара. В 1912 году была эмитирована серия марок Султаната Анжуан с надпечатками нового номинала: «05» и «10». Однако эти марки находились в обращении во всех почтовых отделениях колонии Мадагаскар и на всех Коморских островах, наряду с марками других расформированных почтовых управлений французских колоний, и поэтому их принято относить к выпускам Мадагаскара.

В составе Комор 
В 1947 году Коморские острова, и в том числе Анжуан, получили статус заморской территории Франции. С 1950 года на Анжуане использовались почтовые марки французских Коморских островов, пока этот остров не вошёл в состав Федеральной Исламской Республики Коморские Острова, провозгласившей независимость 3 августа 1975 года. С 2002 года официальное название территории — автономный регион (автономный остров) Ндзуани (Анжуан) в Союзе Коморских Островов.

См. также 
 История почты и почтовых марок Комор
 История почты и почтовых марок Мадагаскара

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

История почты Комор
Почтовые марки Комор
История почты Мадагаскара
Почтовые марки Мадагаскара
Почтовые марки Франции и её колоний